Esistono due comuni francesi con questo nome

Montmorin – Alte Alpi
Montmorin – Puy-de-Dôme